

Toponymes 
 Limay, commune française située dans le département des Yvelines ;
Limay, municipalité nicaraguéenne située dans le département d'Estelí.
 Limay, municipalité de la province de Bataan aux Philippines.

Patronymes 
 Paul Ratouis de Limay (1881-1963), historien de l'art français.